gwałtowny i krótkotrwały wzrost wartości sygnału;
 Pik – kolor w kartach,
 pik – w żeglarstwie końcówka niektórych drzewc.
 Pik Botha –  południowoafrykański polityk i dyplomata
 Jakub Pik –  polski optyk i wynalazca żydowskiego pochodzenia
 Aleksander Pik – generał major Armii Imperium Rosyjskiego i generał brygady Wojska Polskiego.

Zobacz też 
 PIK